Den lille havfrue har flere betydninger:

 Den lille Havfrue – en statue på Langelinie i København
 Den lille Havfrue (ballet) – en dansk ballet fra 1909
 Den lille Havfrue (eventyr) – et eventyr af H.C. Andersen
 Den lille havfrue (film fra 1989) – en Disney-film fra 1989
 Den lille havfrue (tv-serie) - en animeret Disney-serie fra 1992-1994, baseret på filmen af samme navn
 Den lille havfrue (Der var engang...) – tegnefilm i serien Der var engang...
 Den lille havfrue (musical) – en musical baseret på Disney-filmen af samme navn